Autostrada D2 w Czechach
 Autostrada D2 na Słowacji